Juan (de) Herrera puede referirse a:

Personas
 Juan de Herrera "el Trasmerano" (s. XVI), maestro de cantería - maestro mayor de la fachada del Obradoiro, de la catedral de Santiago de Compostela;
 Juan de Herrera y Chumacero (1665-1738), compositor de música religiosa del barroco colombiano;
 Juan de Herrera y Soba (1661-1726), canciller de Milán, obispo de Sigüenza y presidente del Consejo Real.
 Juan de Herrera (1530–1597), arquitecto, matemático y geómetra cántabro - conocido por ser el arquitecto del monasterio de El Escorial;
 Juan Herrera (Los 80), personaje ficticio de la serie de televisión de Chile: Los 80;
 Juan Herrera Méndez (n/d), futbolista chileno.

Lugares
 Juan de Herrera (República Dominicana), municipio